Love Potion No. 9 peut désigner :
 Love Potion No. 9 (chanson), un morceau de pop-rock des années 60.
 Love Potion No. 9 (film), un film de 1992 de Dale Launer.